En anglais, slaughterhouse signifie abattoir.

Cinéma 

 , titre original de , l'Abattoir de l'angoisse, film américain de Rick Roessler sorti en 1987.

Épisode 

 , titre original de La Maison de l'horreur,  épisode de la  saison des Experts : Miami () ;
 , titre original de Du sang pour la terre,  de la  d : L'Enfer de l'Ouest ().

 Musique 

 , groupe américain de thrash metal ;
 , supergroupe américain de rap ;
 , album sorti le  ;
 , EP sorti le  ;
 , album de Ty Segall sorti le  ;
 , album de Masta Ace Incorporated sorti le  ;
 ''''', album de  sorti le .